Starkowo – nazwa m.in. toponimów w Polsce i w Rosji

Polska  
 Starkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Starkowo – dawna (1954–1959) gromada z siedzibą w powyższej wsi
 Starkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka 
 Starkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt
 Starkowo – przystanek kolejowy w powyższej wsi
 Starkowo – kanał melioracyjny o długości 5,5 km uchodzący do rzeki Regi w Gryficach w woj. zachodniopomorskim

Rosja 
:

m.in.:
 Starkowo – wieś w obwodzie kostromskim
 Starkowo – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Starkowo – wieś w obwodzie leningradzkim
 Starkowo – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Starkowo – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Starkowo – wieś w obwodzie pskowskim
 Starkowo – wieś w obwodzie smoleńskim

Zobacz także 
 Starków
 Starkowo-Bambry
 Kolonia Starkowo
 Starkowa Huta

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające